Сан () — город на юго-западе центральной части Мали, в области Сегу.

Географическое положение 
Находится в 10 км от реки Бани и в 190 км к востоку от административного центра области, города Сегу, на высоте 263 м над уровнем моря. Город Сан является центром производства боголанфини — традиционной малийской ткани.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 30 372 человека. Население коммуны Сан по данным на 2009 год составляет 60 078 человек; площадь коммуны — 155 км². Как и на большей части территории Мали, большинство населения города — мусульмане, хотя имеется анимистическое и христианское меньшинства. В Сане расположены несколько мечетей, наиболее интересна из них Большая мечеть () — монументальное здание суданской архитектуры.

Динамика численности населения города по годам:

Города-побратимы 
  Шомон, Франция

Примечания 

Города Мали